Starline bezeichnet:

 Starline Motors Industries, indischer Automobilhersteller
 StarLine Passenger Services, Personenverkehrssparte von TransNamib